Корочи има више значења:

 Корочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корочи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику